Гринценс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук. . Официальный код — 70315.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Гассер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 местный блок: 6 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля